

Aeronautica 
De Havilland DH.84 Dragon – aereo passeggeri britannico
De Havilland DH.89 Dragon Rapide – aereo passeggeri britannico
Douglas B-23 Dragon – bombardiere statunitense

Astronautica 
Dragon – capsula orbitale per il trasporto di persone o merci sviluppata dalla SpaceX

Aziende 
Dragon Models Limited – azienda di modellismo

Cinema 
Dragon - La storia di Bruce Lee (Dragon: The Bruce Lee Story) – film del 1993 diretto da Rob Cohen
Dragon – film statunitense del 2006 diretto da Leigh Scott.
Dragon – film russo del 2015 diretto da Indar Dzhendubaev.

Letteratura 
Dragon – romanzo di Clive Cussler del 1990
Dragon – romanzo di Steven Brust del 1998

Musica 
Dragon – gruppo musicale italiano
Dragon – gruppo musicale thrash metal polacco
Dragon – gruppo musicale progressive rock neozelandese
Dragon – album dei Loudness del 1998
Dragon – album di Jake Shimabukuro del 2005
Dragon – singolo di Martin Garrix con Matisse & Sadko del 2016

Altro 
Dragon – rivista dedicata a Dungeons and Dragons
FGM-77 Dragon – arma anticarro statunitense
Monkey D. Dragon – personaggio di One Piece

Pagine correlate 
The Dragon
Drago (disambigua)